Везу́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, адміністративний центр департаменту Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Безансона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 7851 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 14860,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Алексіс Терез Пті (1791—1820) — французький фізик
 Едвіж Феєр (1907—1998) — французька театральна та акторка кіно.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки

Посилання 
 Сайт міста та об'єднання муніципалітетів Везуль 
 Везуль на сайті французького Національного інституту географії 
 Везуль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Везуль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везуль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Везуль на сайті Mapquest

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Сона
Верхня Сона